Ženská čtyřhra Jiangxi Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže nančchangského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ťiang Sin-j a Tchang Čchien-chuej.

Vítězství obhájila čínská nenasazená dvojice Ťiang Sin-jü a Tchang Čchien-chuej, které ve finále zdolaly krajanky Lu Ťing-ťing a Jou Siao-ti po dvousetovém průběhu 6–4, 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů, získaly druhou společnou trofej a také každá z nich vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 

  Eri Hozumiová /  Valerija Savinychová (1. kolo, skreč)
  Tuan Jing-jing /  Chan Sin-jün (čtvrtfinále)
  Jacqueline Caková /  Prarthana Thombareová (čtvrtfinále)
  Naiktha Bainsová /  Jie Čchiou-jü (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2018
WTA Tour 2018